Miejscowości w USA:
 Two Rivers – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Fairbanks North Star
 Two Rivers – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
 Two Rivers – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
Gminy w USA:
 Two Rivers (ang. Two Rivers Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
 Two Rivers (ang. Two Rivers Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc